Швейцарский отбор по кёрлингу к чемпионатам мира 2021 проводился с 19 по 21 февраля 2021 года в городе Биль.

Отбор проходил одновременно и для женских, и для мужских команд/
Ввиду распространения COVID-19 были отменены мужской и женский чемпионаты мира 2020 года. Победители чемпионатов Швейцарии 2020 года остались без участия в чемпионате мира, поэтому Ассоциация кёрлинга Швейцарии приняла решение провести настоящий отбор между победителями чемпионатов 2020 и 2021 годов.

Победителем у мужчин стала команда Genève (скип Петер де Круз), выигравшая серию матчей со счетом 3:2.

Победителем у женщин стала команда Aarau HBL (скип Сильвана Тиринзони), выигравшая серию матчей со счетом 3:0.

Победители будут представлять Швейцарию на мужском и женском чемпионатах мира 2021 года.

Формат соревнований 
Формат соревнований одинаковый и у мужчин, и у женщин: команды играют матчи длиной в 10 эндов до трёх побед одной из команд (то есть в серии может быть максимум 5 матчей, ).

Составы команд

Мужчины 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Женщины 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты

Мужчины 

Матч 1. 19 февраля, 19:00

Счёт в серии: Bern Zähringer SECURITAS Direct 1:0 Genève

Матч 2. 20 февраля, 9:00

Счёт в серии: Bern Zähringer SECURITAS Direct 2:0 Genève

Матч 3. 20 февраля, 17:00

Счёт в серии: Bern Zähringer SECURITAS Direct 2:1 Genève

Матч 4. 21 февраля, 9:00

Счёт в серии: Bern Zähringer SECURITAS Direct 2:2 Genève

Матч 5. 21 февраля, 17:00

Счёт в серии: Bern Zähringer SECURITAS Direct 2:3 Genève

Женщины 

Матч 1. 19 февраля, 19:00

Счёт в серии: Aarau HBL 1:0 Oberwallis

Матч 2. 20 февраля, 9:00

Счёт в серии: Aarau HBL 2:0 Oberwallis

Матч 3. 20 февраля, 17:00

Счёт в серии: Aarau HBL 3:0 Oberwallis

Примечания

Ссылки 
 Видео: 
 Плейлист мужского отбора 2021 на YouTube
 Плейлист женского отбора 2021 на YouTube

См. также 

 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2021

Соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2021 году
Февраль 2021 года